Salgueiro (Pernambuco), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Salgueiro (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Salgueiro (Fundão), een plaats in de Portugese gemeente Fundão
 Salgueiro do Campo, een plaats in de Portugese gemeente Castelo Branco